Эринг () — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Входит в состав района Зегеберг. Подчиняется управлению Ицштедт. Население составляет 1306 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 9,09 км². Официальный код — 01 0 60 065.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Шлезвиг-Гольштейна